Берёзовский сельсовет () —  административная единица на территории Берёзовского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — город Берёза.

Состав 
В состав сельсовета входят 10 деревень:

Источник:

Достопримечательность 

 «Стоянка периода мезолита, раннего неолита» 0,3 км к западу возле кладбища в д. Заречье -

См. также 
 Берёзовский район

Примечания

Ссылки 
 Берёзовский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Берёзовского района (Брестская область)